Притерпа  — топоним:

Беларусь 
 Притерпа — деревня, Богушевичский сельсовет, Березинский район, Минская область
 Притерпа — деревня, Свислочский сельсовет (до 2017 Гродзянский сельсовет), Осиповичский район, Могилёвская область